Ла Воланта има више значења:

 Ла Воланта (Ваље де Браво), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Воланта (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Воланта (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Воланта (Моктезума), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Воланта (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику